Loreta Kaçka, ps. Lori (ur. 26 maja 1983 w Devollu) – kosowska piosenkarka.

Życiorys 
W 2007 roku wzięła udział w festiwalu muzycznym Kënga Magjike.

Dyskografia

Albumy

Teledyski

Przypisy 

Urodzeni w 1983
Kosowskie wokalistki popowe
Kosowianie pochodzenia albańskiego